Ігор Євгенович Краєв (нар. 11 квітня 1963, Сочі, Краснодарський край, РРФСР) — український продюсер, медіаменеджер, промоутер, підприємець, засновник російської платформи TopHit та музичної премії Top Hit Music Awards.

Життєпис 

Народився 11 квітня 1963 року в Сочі. У дитинстві переїхав до Севастополя, де жив, навчався та працював до 2000 року. У 1986 році закінчив Севастопольський приладобудівний інститут (зараз Севастопольський технічний університет) за спеціальністю «інженер-кораблебудівник».

Ранні роки 

З ранніх років займався музикою — спочатку організував шкільний гурт, а у студентські роки грав у популярних севастопольських гуртах «Скіф» та «Панорама». У 1986-87 році був клавішником, аранжувальником та вокалістом рок-гурту «Стадіон». У 1987 році брав участь у записі однойменного альбому гурту, який у 1989 році був випущений фірмою «Мелодія».

У 1988 році повернувся до севастопольського гурту «Панорама», музичного колективу при Севастопольському драматичному театрі ім. Луначарського. Написав музику до кількох вистав режисера Романа Мархоліа, поставлених у театрах у Севастополі, Ризі, Києві, зокрема, «Лялькова лялька». Також, спільно з Віталієм Львовим та Катериною Троценком зробив оркестрування для перших у СРСР постановок мюзиклу Леонарда Бернстайна «Кандид», здійснених у Києві та Севастополі.

У 1989-90 роках був учасником севастопольської рок-групи «Лі.Дер», з якою як клавішник і аранжувальник записав альбом «Гроші за віру» (), випущений в 1991 році фірмою «Мелодія». У цей період записав свій сольний альбом «Сомбатхей», у якому виступив як композитор, аранжувальник, клавішник і вокаліст. У 1992 році спільно з Олексієм Михайлусєвим і Сергієм Богданом відкрив у Севастополі першу професійну студію звукозапису «Зурбаган», де працював як продюсер, музикант, аранжувальник. З 1991 по 1997 рік продюсував севастопольський гурт «Зурбаган», який записав такі хіти, як «Йшов білий сніг» (), «Долина фарб» (), «Дайте рису, товаришу Сяопін!» () та інші.

У 1996 році як незалежний продюсер прийшов на одну з перших у Криму музичних FM станцій «Крим Радіо Рокс». У 1997 році став музичним редактором, а потім програмним директором цієї радіостанції. У 1996-97 роках був одним із організаторів музичного фестивалю «Креммі» за участю локальних кримських та відомих російських музикантів та гуртів.  1997 року продюсував випуск компакт-диску «Креммі» з найкращими хітами цих фестивалів.

Наприкінці 1999 року Ігор Краєв залишив радіостанцію «Крим Радіо Рокс», яка на той час була переформатована на трансляцію «Русского радио», і перебрався до Москви.  З квітня 2000 року працював спочатку PR-менеджером, а потім PR-директором рекорд-лейблу «АРС-Рекордз», що входить до складу холдингу АРС композитора та продюсера Ігоря Крутого. Ігор Краєв взяв участь у випуску альбомів десятків зірок української та російської сцени, серед яких ВІА Гра, Микола Трубач, Валерій Меладзе, Лайма Вайкуле,  А'Студіо, Ігор Крутой, Філіп Кіркоров, Ігор Ніколаєв, Діма Білан та багато інших.

TopHit 

У березні 2003 року залишив компанію АРС і спільно з екс-директором ARS Records Вадимом Ботнарюком започаткував онлайн-платформу для просування пісень молодих музикантів на радіо. Платформа швидко набула популярності у виконавців, рекорд-лейблів та радіостанцій. У листопаді 2003 року Ігор Краєв перейменував платформу на TopHit, під назвою якою сервіс відомий і зараз в Україні та країнах СНД. З 2004 року на платформі почалася публікація радіочартів пісень і виконавців, які щотижня оновлюються. З 2015 року ТопХіт на додаток до радіочартів почав публікувати чарти YouTube, а з 2021 року — чарти Spotify. У міру розвитку TopHit зарекомендував себе серед артистів як «професійний інструмент» для музикантів, у зв'язку з чим широкому загалу назва проекту відомо мало.

У 2009 році Ігор Краєв придумав та запустив на «ТопХіт» систему «онлайн-тестування» нових пісень радіостанціями, що дозволило виконавцям та лейблам краще розуміти перспективи ротації їхніх пісень на радіо.

З 2014 по 2016 рік Ігор Краєв провів у Каліфорнії, де працював над контентом інтернет-проектів як консультант.

З осені 2017 року Ігор Краєв ініціював запуск на «ТопХіт» власної системи моніторингу ефірів радіостанцій TopHit Spy.

У 2019 році Ігор Краєв та Павло Балашов заснували власний рекорд-лейбл «ТопХіт», а у 2020 році запустили систему збору пожертвувань (донатів) для виконавців та авторів TopHit Pay.

У 2018—2019 роках Ігор Краєв та Павло Балашов заснували кілька компаній у різних країнах для розширення операційної діяльності платформи на ринках Європи, США та країнах Латинської Америки.

З 2020 року український офіс «ТопХіт» вручає премії Top Hit Music Awards найпопулярнішим в ефірі країни та в інтернеті українським виконавцям, авторам та лейблам.

У липні 2022 року Краєв оголосив про викуп домену tophit.com та про плани на інтеграцію сервісів компанії на цей домен.  Попереднього власника домену довго не вдавалося знайти, у зв'язку з чим компанія використовувала набір імен у різних доменних зонах для різних цілей та аудиторії.

Примітки 

Уродженці Сочі
Українські музичні продюсери